The Whole World's Dancing è il quinto album dei Trammps per l'etichetta Atlantic Records. Ospite dell'album è Stevie Wonder. Sua è l'armonica a bocca in Soul Bones.

Tracce

Collegamenti esterni